kelvin (eenheid), de eenheid van temperatuur, vernoemd naar William Thomson, Lord Kelvin
William Thomson (natuurkundige), Lord Kelvin, een 19e-eeuws natuurkundige, vernoemd naar de rivier de Kelvin 
Kelvin (rivier) in Schotland die door Glasgow loopt

Vernoemd naar Lord Kelvin

Natuurkunde 
Kelvindruppelaar
Kelvin (eenheid), de eenheid van temperatuur
Kelvin-Helmholtz instabiliteit
Kelvin-Helmholtzmechanisme
Kelvinscheepsgolven

Kelvin als voornaam 
Kelvin Adou, Frans voetballer
Kelvin Bossman, Ghanees-Engels voetballer
Kelvin Davis, Engels voetballer
Kelvin Felix, katholiek bisschop uit Dominica
Kelvin Hopkins, Brits econoom en politicus
Kelvin Leerdam, Nederlands voetballer
Kelvin Leong (geboren Leong Ian Veng), Macaus autocoureur
Kelvin Mateus de Oliveira, Braziliaans voetballer
Kelvin Maynard, Surinaams-Nederlands voetballer
Kalvijn, Kelvin Boerma, Nederlands YouTuber

Overig
Kelvin Hall, een tentoonstellingsgebouw in Glasgow, in gebruik voor kunst en sport
Kelvinprijs, voor natuurkundigen die een brug slaan tussen hun vak en de samenleving
Kelvin (North Dakota), een gemeentevrije woonplaats in de Amerikaanse staat North Dakota
HMS Kelvin (F37), een torpedobootjager in de Britse marine, 1939–1949